Regionalliga 1991/92 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1991/92
 Handball-Regionalliga West 1991/92